Klättsläktet (Agrostemma) är ett släkte i växtfamiljen nejlikväxter med två arter från medelhavsområdet.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikväxter
Kl Växtindex